An Indian's Gratitude – film del 1910 diretto da James Young Deer
 An Indian's Gratitude – film del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 An Indian's Gratitude – film del 1913 diretto da Frank Montgomery